Het seizoen 2006/2007 van Heracles Almelo was het ??ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Almelo. De club kwam uit in de Eredivisie, nadat Heracles in het voorjaar van 2005 was gepromoveerd naar de hoogste afdeling. Heracles nam tevens deel aan het toernooi om de KNVB beker. De club stond onder leiding van Ruud Brood, de opvolger van Peter Bosz. Onder zijn leiding eindigde Heracles Almelo op de veertiende plaats in de eindrangschikking. Opmerkelijk genoeg won Heracles dit seizoen geen enkele uitwedstrijd in de competitie. In het bekertoernooi werd de club in de eerste ronde uitgeschakeld door eerstedivisionist FC Eindhoven, dat won in de verlenging (3-2).

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Heracles Almelo vertegenwoordigden in de Eredivisie in het seizoen 2006/07 en onder leiding van trainer-coach Ruud Brood als veertiende eindigden.

KNVB-beker

Wedstrijden

Zie ook 
 Lijst van spelers van Heracles Almelo

Voetnoten 

 2006/07
Heracles Almelo